Pásztor József (1873–1942) újságíró, író
Pásztor József (1884–1962) újságíró, szerkesztő, laptulajdonos
Pásztor József (1890–1978) tanár, pedagógus
Pásztor József (1893–1972) politikus, országgyűlési képviselő
Pásztor József (1954) válogatott labdarúgó, edző (Békéscsabai Előre)

Jegyzetek